(stellaire en français) peut désigner :
 Stellar, une chanson de Kick Chop Busters,
 Stellar, une chanson du groupe américain Incubus sorti en 2000
 STELLAR (스텔라), un groupe de K-pop lancé en 2011
 Stellar, un protocole de paiement décentralisé pour envoyer des fonds via Internet